Live in Japan steht für folgende Musikalben:

 Live in Japan (B.-B.-King-Album)
 Live in Japan, Deep-Purple-Album, siehe Made in Japan
 Live in Japan (Duke-Jordan-Album)
 Live in Japan (Enrico-Pieranunzi-Album)
 Live in Japan (Fred-Frith-Album)
 Live in Japan (George-Harrison-Album)
 Live in Japan (John-Coltrane-Album)